Лаза́нья ( или ;  или ; ):
 Лазанья — макаронное блюдо.
 Лазанья — деревня на Кипре.
 Лазанья, Кевин (род. 1992) — итальянский футболист.